Ранчо Енрикез има више значења:

 Ранчо Енрикез (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Енрикез (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Енрикез (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику